Mokri ist der Familienname folgender Personen:

 Amir M. Mokri (* 1956), iranischer Kameramann
 Mohammad Mokri (1921–2007), iranischer Kurdologe und Hochschullehrer
 Mohammed el Mokri (1851–1957), marokkanischer Politiker

Weiteres:
 Mokri ist die Bezeichnung für einen kurdischen Stamm im westlichen Iran: Mukri